Премия «Золотой глобус» за лучший дебют актрисы — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждалась  начинающим актрисам за исполнение заметной роли в кинофильме. Дважды, в 1951 и 1982 г. награды вручались в объединённой категории за лучший дебют, общей для актрис и актёров (для начинающих актёров существовала отдельная категория). Единственный раз, в 1957 году была вручена награда за лучший дебют иностранной актрисы.

За свою историю премия несколько раз меняла название: «Самый многообещающий новичок среди актрис» (), «Лучший дебют актрисы» () «Новая звезда года среди актрис» ().

Категория была прекращена после церемонии 1983 года.

Список лауреатов и номинантов

1948—1950

1951—1960 
 выделена лауреат премии за лучший дебют иностранной актрисы (1957).

1961—1970

1971—1980

1981—1983

Объединённая категория 
Дважды, в 1951 и 1982 годах вручались награды в объединённой категории, общей для актрис и актёров. В 1951 году выдвигались две актрисы Мала Пауэрс и Дебби Рейнольдс, но уступили награду актёру Джину Нельсону.В 1982 году в данной категории номинировались 4 актрисы и 2 актёра, награда досталась актрисе Пии Задоре.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший дебют актёра

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов за лучший дебют актрисы на официальном сайте премии 
 
 Web.archive.org. Past Winners Database: Golden Globe Awards

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Награды актрисам
Награды за дебютный фильм